La Silleta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Silleta, Argentina, Salta,

Mexiko 

 La Silleta, Mexiko, San Luis Potosí, Xilitla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar